(englisch für „Wunder“) steht für:

 Marvel Comics, US-amerikanischer Comicverlag
 Marvel Studios, US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Marvel Cinematic Universe, eine Reihe von Comicverfilmungen
 Marvel Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Marvel Model A, ehemaliger US-amerikanischer Kleinwagen
 Marvel (Automobilprototyp), US-amerikanischer Automobilprototyp der Pionierzeit
 einen männlichen Vornamen, z. B. von Marvel M. Logan
 Marvel (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Marvel, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Marvel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl S. Marvel (1894–1988), US-amerikanischer Chemiker
 Elizabeth Marvel (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Kate Marvel, US-amerikanische Klimawissenschaftlerin und Kolumnistin

Siehe auch:

 Marvell
 Marvels